Immanuelskyrkan eller Immanuelkyrkan kan syfta på:

Immanuelskyrkan, Borås
Immanuelskyrkan, Gävle
Immanuelskyrkan, Halmstad
Immanuelskyrkan, Jönköping
  Immanuelskyrkan, Katrineholm – en tidigare församling och namn på kyrkobyggnad i Katrineholm
Immanuelskyrkan, Malmö
Immanuelskyrkan, Norrköping
Immanuelskyrkan, Stockholm
Immanuelskyrkan, Tulegatan (Stockholm) - riven sedan 1977
Immanuelskyrkan, Trollhättan
Immanuelskyrkan, Örebro

Se även 
 Emanuelskyrkan
 Emanuel
 Immanuel

Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen

en:Immanuel Church
de:Immanuelkirche